Pemphredon — род песочных ос (Crabronidae) из подсемейства Pemphredoninae. Описано более 60 видов, некоторые из которых, возможно, синонимы. Охотятся на равнокрылых (Homoptera), в основном, из семейства настоящие тли (Aphididae).

Внешний вид 
Мелкие осы (длина редко превышает 1 см), обычно чёрного цвета. Брюшко с длинным стебельком (по длине превосходящим задние тазики). Мандибулы с 3—6 зубцами (иногда с двумя). Переднеспинка закругленная. Пигидиальное поле самок узкое. Передние крылья с 1 субдискоидальной и 2 дискоидальными ячейками. Птеростигма мелкая, субмаргинальная ячейка крупнее её. Усики самца 13-члениковые, самки — 12-члениковые. Нижнечелюстные щупики состоят из 6 члеников, а нижнегубные — из 4.

Биология 
Гнёзда устраивают в различных полостях древесины и вообще стеблей растений, как готовых (стебли тростника, галлы) так и самостоятельно выгрызенных. Гнездо состоит из многих ячеек, перегородки между которыми сделаны из опилок, иногда перегородки отсутствуют. Пока гнездо заполняется провизией, вход в него остаётся открытым, после он тоже закупоривается опилками.

В качестве питания для будущих личинок самка закладывает в каждую ячейку несколько десятков тлей. Их она убивает укусом челюстей или жалом, и переносит в гнездо по воздуху, держа во рту. Когда ячейка заполнена, самка откладывает яйцо на одну из тлей и переходит к следующей ячейке.

В гнёздах ос рода Pemphredon паразитируют:
 блестянки Omalus,
 наездники Hoplocryptus, Caenocryptus, Perithous, Gasteruption,
 хальциды Habrocytus, Eurytoma, Diomorus,
 мухи Anthrax и Senotainia.

Виды и распространение 
В состав рода входит много трудноразличимых видов, в то же время изменчивость некоторых из них велика, поэтому численность рода различается у разных авторов. Дольфус признаёт 37 видов, Казенас указывает «около 60 видов».

Большая часть видов встречается в умеренных широтах Северного полушария (как в Евразии, так и в Америке), лишь несколько — на севере Ориентальной области.
В Казахстане известно 10 видов, на Дальнем Востоке РФ — 11 видов.

Согласно «Аннотированному каталогу перепончатокрылых насекомых России» (2017), в мире более 40 видов, в Палеарктике 28, в России 16.

Список видов:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 =Crabro lugubris Fabricius, 1793 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Другие

Определение 
Для определения вида важны следующие признаки: форма вершины наличника, пропорции головы и усиков, форма тилоидов (или их отсутствие) у самцов, скульптура скутума, жилкование переднего крыла и некоторые другие.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Pemphredon
Роды перепончатокрылых